Der Name Gruyères bezeichnet verschiedene Orte:
 die Gemeinde Gruyères (Ardennes) im Département Ardennes, Frankreich
 die Gemeinde Gruyères FR (dt. Greyerz) im Kanton Freiburg, Schweiz

Siehe auch:
 Gruyère